Tenisový turnaj na okruhu ATP Winston-Salem Open 2012 se konal ve dnech 19. až 25. srpna v severokarolínském Winston-Salemu v areálu Wake Forest University. Turnaj se uskutečnil na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP World Tour 250 series. Představoval závěrečnou událost letní US Open Series před newyorským grandslamem US Open. Odměny činily 625 000 USD.

Singlový titul obhájil Američan John Isner. Ve finále porazil turnajovou dvojku Tomáše Berdycha po boji poměrem 11:9 v tiebreaku rozhodující třetí sady, když odvrátil tři mečboly. Výhru ve čtyřhře si připsal nenasazený mexicko-americký pár Santiago González a Scott Lipsky.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinále)
  Tomáš Berdych (finále)
  'John Isner (vítěz)
  Alexandr Dolgopolov (čtvrtfinále)
  Andy Roddick (3. kolo)
  Marcel Granollers (čtvrtfinále)
  Sam Querrey (semifinále)
  Julien Benneteau (2. kolo)
  Feliciano López (3. kolo)
  Viktor Troicki (2. kolo)
  Denis Istomin (2. kolo)
  Kevin Anderson (2. kolo)
  Jürgen Melzer (3. kolo)
  David Nalbandian (3. kolo)
  Pablo Andújar (2. kolo)
  Jarkko Nieminen (3. kolo)

Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Tomáš Berdych
  James Blake
  Ryan Harrison
  David Nalbandian

Následující hráči si zajistili účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Benjamin Becker
  Ernests Gulbis
  Michael McClune
  Serhij Stachovskyj

Odhlášení 
z dvouhry
  Gaël Monfils
ze čtyřhry
  Marcos Baghdatis

Skrečování 
z dvouhry
  Marcos Baghdatis (zranění zad)
ze čtyřhry
  Nicolas Mahut (zranění kolena)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= T Bellucci
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= M Baghdatis
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=1r
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= G Müller
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= S Stachovskij
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= E Gulbis
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= C Berlocq
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= G Soeda
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= R Harrison
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= J-W Tsonga
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= T Bellucci
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= S Stachovskij
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=15
| RD2-team04= P Andújar
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=12
| RD2-team05= K Anderson
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=62
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= E Gulbis
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=77
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= R Harrison
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= M Granollers
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= J-W Tsonga
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= S Stachovskij
| RD3-score02-1=61
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= E Gulbis
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= M Granollers
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= J-W Tsonga
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2='6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= M Granollers
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=
}}

 2. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Rohan Bopanna /  Mariusz Fyrstenberg (čtvrtfinále)
  Jonathan Marray /  Frederik Nielsen (1. kolo)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (1. kolo)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut ''(1. kolo, skreč)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Winston-Salem Open
Tenis v USA v roce 2012